Bingo bezeichnet:
 Bingo, ein Lotteriespiel
 Varianten des Lotteriespiels Bingo, siehe Buzzword-Bingo sowie Kuhfladen-Bingo
 Bingo (Sat.1), Fernsehspielshow bei Sat.1
 Bingo (ORF), Fernsehspielshow auf ORF 2
 Bingo!, Fernsehspielshow im NDR-Fernsehen
 Provinz Bingo, eine japanische Provinz
 Bingo (Burkina Faso), eine Gemeinde und ein dasselbe Gebiet umfassendes Departement in Burkina Faso
 Bingo Voting, ein Wahlverfahren das die Nachvollziehbarkeit vieler elektronischer Wahlverfahren sicherstellen soll
 Bingo – Kuck mal, wer da bellt! (Bingo), eine Familienkomödie von 1991
 Bingo (Film), ein animierter Kurzfilm aus dem Jahr 1998
 Bingo Beats, ein Plattenlabel
 Bingo Boys, eine Musikgruppe
 Bingo (Album), ein Album von Bela B.
 Bingo (Kartenspiel), ein Kartenspiel
 Bingo! Rico, Oscar und die Tieferschatten, Musical nach dem Kinderbuch Rico, Oskar und die Tieferschatten
 eine Variante des Coupés beim Fechten, siehe Coupé (Fechten)

Bingo ist der Name folgender Personen:
 Arnaud Bingo (* 1987), französischer Handballspieler

Siehe auch:

 Bingo Bongo
 Bingo Bango Bongo